Lilla Mögsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mögsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (9,41 ha)
Lilla Mögsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,  (5,5 ha)

Se även
Mögsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn